Gual peut désigner :

Patronymes 
 Miguel Gual Agustina (1911-1989), footballeur espagnol ;
 Miguel Gual (1919), cycliste espagnol ;
 Pedro Gual (1783-1862), diplomate, journaliste et  président du Venezuela ;

Toponymes

Pedro Gual : l'une des 21 municipalité de l'État de Miranda.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme